Ценова:
 Ценова, Валерия Стефановна (1960—2007) — российский музыковед-теоретик, профессор.
 Ценова, Флориан (1817—1881) — кашубский писатель, лингвист и фольклорист, переводчик.

См. также 
 Ценово
 Ценово (Русенская область) — административный центр одноимённой общины.
 Ценово (Старозагорская область)